Крок () — польский дворянский герб.

Описание 
В голубом поле три полумесяца рядом, обращенные рогами в правую сторону. Эмблема эта принесена из Италии.

Герб используют 
4 родаKrocki, Nowakowski, Strocki, Строцци (семья) (Strozzi)

Примечания

Литература 
 Герб Кроциуш (употребляют Новаковские) внесен в Часть 3 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 58
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением полумесяца